Motorola C650 — GSM телефон компании Motorola среднего ценового класса 2004 года. По оценке iXBT.com, модель телефона превосходит, как потребительский продукт, как предыдущий вариант Motorola C350, так и Motorola C550.

Также, по оценке iXBT.com, отмечается удобство, функциональность и внешняя привлекательность модели, хотя и не являющаяся идеалом ни по одному из трёх параметров.

Похожие модели 
 Motorola C390
 Motorola C651
 Motorola V220

 Siemens C65

 Nokia 3220

 Panasonic X300

 Sagem myX5-2

 Fly V30

Ссылки 
 
 Обзор GSM-телефона Motorola C650
 Драйвера, прошивки, программы
 Официальный сайт компании производителя

Мобильные телефоны Motorola